Zimna Woda ist ein polnischer Orts- und Gewässername:

Orte:
 Zimna Woda (Łódź), Ortschaft der Stadt Łódź
 Zimna Woda (Łuków), Ortschaft der Stadt Łuków
 Zimna Woda (Szczuczyn), Ortschaft der Stadt Szczuczyn

sowie:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zimna Woda (Dźwierzuty) im Powiat Szczycieński, bis 1933: Zimnawodda, 1933 bis 1945 Hirschthal, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Zimna Woda (Nidzica) im Powiat Nidzicki, bis 1893: Zimnawodda, 1893 bis 1945: Kaltenborn, Kreis Neidenburg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Zimna Woda (Boguchwała) im Powiat Rzeszowski

 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Zimna Woda (Jodłownik) im Powiat Limanowski
 Zimna Woda (Krzeszowice) im Powiat Krakowski
 Zimna Woda (Łososina Dolna) im Powiat Nowosądecki
 Zimna Woda (Stryszów) im Powiat Wadowicki
 Zina Woda (Tarnów) im Powiat Tarnowski

 Woiwodschaft Łódź:
 Zimna Woda (Mokrsko) im Powiat Wieluński
 Zimna Woda (Nowa Brzeźnica) im Powiat Pajęczański
 Zimna Woda (Słupia) im Powiat Skierniewicki
 Zimna Woda (Wróblew) im Powiat Sieradzki
 Zimna Woda (Zduńska Wola) im Powiat Zduńskowolski
 Zimna Woda (Zgierz) im Powiat Zgierski

 Woiwodschaft Lublin:
 Zimna Woda (Krzywda) im Powiat Łukowski
 Zimna Woda (Łuków) im Powiat Łukowski

 Woiwodschaft Masowien:
 Zimna Woda (Gozdowo) im Powiat Sierpecki
 Zimna Woda (Mszczonów) im Powiat Żyrardowski
 Zimna Woda (Obryte) im Powiat Pułtuski

 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Zimna Woda (Lubin) im Powiat Lubiński, bis 1945: Kaltwasser, Kreis Lüben, Schlesien

 Woiwodschaft Schlesien:
 Zimna Woda (Istebna) im Powiat Cieszyński
 Zimna Woda (Koszarawa) im Powiat Żywiecki

Gewässer:
 Zimna Woda (Rokitnicy), Fluss in der Woiwodschaft Masowien, Rokitnicy-Nebenfluss 
 Zimna Woda (Wąskiej), Fließ in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Wąskiej-Nebenfluss

Siehe auch:
 Zimna Wody
 Zimna Wódka
 Zimna